1. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody sportowe dla lekkoatletów do lat 19, które odbyły się w Paryżu między 11 i 13 września 1970 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1970 w lekkoatletyce
1970 we Francji
Lekkoatletyka we Francji
1970